Аксель Хейберг (1848—1932) — норвежский дипломат, финансист и меценат. В его честь было названо несколько географических объектов:

 Ледник Акселя Хейберга — ледник в Антарктиде.
 Аксель-Хейберг — необитаемый канадский остров на севере Канадского Арктического архипелага.  
 Острова Гейберга — российский архипелаг в Карском море.